Halász János (1775 k.–1830) római katolikus pap, szentszéki ülnök
 Halász János (1872–?) orvos
 Halász János (1889–?) ügyvéd, gyárigazgató
 Halász János (1895–1976) orvos, őstörténész
 Halász János (19. század – 20. század) ezredes
 Halász János (19. század – 20. század) igazgató-tanító
 Halász János (19. század – 20. század) földmérőmérnök
 Halász János (19. század – 20. század) vasgyári mérnök
 Halász János (20. század –) (ifj.) költő
 Halász János (20. század –) orvosi szakíró
 Halász János (1902–?) római katolikus hitoktató
 Halász János (1902–1976) római katolikus plébános
 Halász János (1904–1968) ügyvéd
 Halász János (1912–1995) rajzfilmrendező, szakíró, grafikus, filmproducer, forgatókönyvíró
 Halász János (1925–) pedagógiai kutató
 Halász János (1929–2017) kosárlabdázó
 Halász János (1934–) méhész
 Halász János (1948–2018) vegyész, egyetemi docens
 Halász János (1953–) rendszermérnök
 Halász János (1954–) áruházigazgató
 Halász János (20. század közepe –) újságíró, repülőtiszt
 Halász János (1963) politikus, országgyűlési képviselő